Шушко́во — деревня в Переславском районе Ярославской области России. Входит в Рязанцевское сельское поселение. Население  чел. () .

История 
Согласно действующему Закону Ярославской области от 21 декабря 2004 года № 65-з  деревня Шушково вошло в образованное муниципальное образование Рязанцевское сельское поселение.

География 
Находится у административной границы с МО городской округ Переславль-Залесский. Примерно в 5 километрах находится посёлок железнодорожной станции Шушково.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Дачи (вблизи дачный посёлок Дубрава).

Транспорт 
В 5 километрах находится железнодорожная станция Александровского направления Северной железной дороги Шушково.

Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Переславского района